Амирабад () Огромный комплекс специально-экономической зоны (СЭЗ) «порт» как наибольший развивающий порт севера Ирана находится на южном берегу Каспийского моря. на 51 км северо-востока города Сари (центр провинции Мазандарана). Строительство порта Амирабад началось в 1996 году. Этот порт пользуется географическим положением, обширным пространством, уникальными возможностями. Поэтому в 1997 году «Высший совет свободных зон» выбрал Амирабад Специально-экономической зоной (СЭЗ) и вложил на него «Организацию портов и судовождения Ирана». Этот порт, получая доступ к большим Среднеазиатским рынкам, стал золотым звеном международного транзитного коридора Севера-юг.

Специально-экономическая зона в порту Амирабад спроектирована в три этапа. Первый этап — это 14 причалов, второй и третий по каждый 10, в сумме 34 причалов, усовершенствование которых превращает его в наибольший и важнейший порт на берегу Каспийского моря.

Ссылки 
 Amirabad Port Special Economic Zone  

Порты Ирана